Terzo fronte – programma di investimenti industriali nelle regioni interne della Cina fra il 1964 e il 1966 
 Terzo fronte – raggruppamenti politici costituitisi in India a partire dal 1989 in opposizione ai due maggiori partiti: il progressista Congresso Nazionale Indiano e il conservatore Bharatiya Janata Party